Canon bezeichnet

 das japanische Foto-, Optik- und Elektronikunternehmen Canon
 eine Stadt im US-Bundesstaat Georgia, siehe Canon (Georgia)
 einen Ort in Nordfrankreich im Département Calvados (bis 1973 selbstständige Gemeinde, heute Ortsteil von Mézidon-Canon)
 das populärste Werk des Arztes und Philosophen Avicenna, den Canon Avicennae oder Kanon der Medizin
 das populärste Werk des Barockkomponisten Johann Pachelbel, den Canon per 3 Violini e Basso, siehe Kanon und Gigue in D-Dur (Pachelbel)
 einen (ggf. weiter in Paragrafen unterteilten) Gliederungsabschnitt des kodifizierten kanonischen Rechts, siehe Kanon (Kirchenrecht)
 den Kanon (Hochgebet) der Heiligen Messe, 
 im englischen Sprachgebrauch einen Kapitular
 eine abgegrenzte Sammlung an Material zu einem Werk, das miteinander im Einklang ist

 in der englischen Sprache die Bezeichnung für einen Kanoniker

Personen:
 Fredrick Canon (* 1976), nauruischer (Mikronesien) Kurzstrecken-Leichtathlet
 Hans Canon (1829–1885), eigentl. Johann Strašiřipka, österreichischer Maler

Im NRHP gelistete Objekte:

 Canon City Downtown Historic District, in Canon City, Connecticut, ID-Nr. 83003517
 Canon City Municipal Building, in Canon City, Connecticut, ID-Nr. 83001318
 Canon City State Armory, in Canon City, Connecticut, ID-Nr. 99001011
 Canon Commercial Historic District, in Canon, Georgia, ID-Nr. 85001681
 Canon Pintado, in Rangely, Connecticut, ID-Nr. 75000538
 Canon Ranch Archeological District, in Sheffield, Texas, ID-Nr. 82004519
 Canon Ranch Railroad Eclipse Windmill, in Sheffield, Texas, ID-Nr. 77001465
 Canon School, in Brooks, Kalifornien, ID-Nr. 72000264
 Canon Site (22-Tu-523), in Crenshaw, Mississippi, ID-Nr. 86003635

Siehe auch:
 Cannon
 Canyon (Begriffsklärung)
 Kanon
 Canon van Nederland